Florek ist der Familienname folgender Personen:

 Dann Florek (* 1950), US-amerikanischer Schauspieler und Filmregisseur
 Dave Florek (* 1953), US-amerikanischer Schauspieler
 Justin Florek (* 1990), US-amerikanischer Eishockeyspieler

Florek ist auch der Name eines Dorfes in der Gemeinde Kutno in Polen: Florek (Kutno)